Marwari (volk), volk uit de streek Rajasthan in India.
 Marwari (taal), taak gesproken door dit volk.
 Marwari (paard), paardenras.